

Cinema 
 Starkweather – film del 2004 diretto da Byron Werner

Geografia 
 Starkweather – città della Contea di Ramsey, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Starkweather – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Starkweather – album degli Starkweather del 1993